Río Pico bezeichnet:

 Río Pico (Spanien), Fluss in Spanien
 Río Pico (Argentinien), Fluss in Argentinien
 Río Pico (Ort), Ort in Argentinien